Беља Аурора има више значења:

 Беља Аурора (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Аурора (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику